Дения — город в автономном сообществе Валенсия, Испания
 Дения (Кипр) — деревня на территории Зелёной линии Кипра
 Дения (Израиль) — элитный район в Хайфе, Израиль, представляющий собой коттеджный поселок в черте города